Sommerville kan avse:

Personer med namnet Sommerville
Duncan MacLaren Young Sommerville, skotsk och nyzeeländskt matematiker
George Sommerville, skotsk fotbollsspelare
Ian Sommerville (akademiker), brittisk akademiker
Ian Sommerville (tekniker), engelsk tekniker och programmerare 
James Sommerville, hornist för Boston Symphony Orchestra

Se även
Somerville
Summerville